

Astronomia
Balboa – cratere lunare
Balboa – cratere di Marte

Geografia
 Balboa – comune della Colombia nel Dipartimento di Cauca
 Balboa – comune della Colombia nel Dipartimento di Risaralda
 Balboa – comune della provincia di León (Castiglia e León) in Spagna.
 Balboa – città portuale di Panama

Fumetti
Balboa – fumetto edito da Play Press

Film
Balboa – film di James Polakof del 1986 con Tony Curtis

Musica
Balboa – singolo dei Blind Channel del 2021

Persone
 Rocky Balboa – personaggio principale della saga cinematografica Rocky (serie di film), interpretato da Sylvester Stallone
 Javier Balboa – calciatore equatoguineano 
 Marcelo Balboa – calciatore statunitense
 Vasco Núñez de Balboa – esploratore spagnolo

Altro
 Balboa – valuta ufficiale di Panama
 Balboa – casa di produzione cinematografica di Sylvester Stallone